S25, S-25 ou S.25 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 S-25 Berkut, un missile sol-air soviétique ;
 Short S.25 Sunderland, un hydravion de patrouille maritime britannique.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éviter le contact avec les yeux, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax, d’après la classification internationale des maladies.

Sport 
 S 25 Berlin, une course à pied a Berlin en Allemagne.

Transports 
  Ligne S25 du S-Bahn de Berlin en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Homonymie